Carlo Fumagalli ist der Name folgender Personen:

* Carlo Fumagalli (Komponist) (1822–1907), italienischer Komponist
 Carlo Fumagalli (Kunsthistoriker) (1846–1922), italienischer Kunsthistoriker und Philologe
 Carlo Fumagalli (Basketballspieler) (* 1996), italienischer Basketballspieler
 Carlo Fumagalli (Rennfahrer), italienischer Motorradrennfahrer